AJS Model 4-serie 1925-1931
 AJS Model 4-serie 1935-1936